La Coppa Italia di Serie A2 di pallavolo maschile 2001-2002 si è svolta dal 26 settembre 2001 al 17 marzo 2002: al torneo hanno partecipato 16 squadre di club italiane e la vittoria finale è andata per la prima volta alla Pallavolo Piacenza.

Regolamento
Le squadre hanno disputato ottavi di finale, quarti di finale, semifinali, tutte giocate con gare di andata e ritorno, e finale.

Squadre partecipanti

Torneo

Tabellone

Risultati

Ottavi di finale

Andata

Ritorno

Quarti di finale

Andata

Ritorno

Semifinali

Andata

Ritorno

Finale

Note

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 2001
Pallavolo nel 2002
 2001-2002